Velika nagrada Italije 1977 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 11. septembra 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 5
| Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 52
| 1:27:50,30
| 4
| 9
|-
! 2
| 11
| Niki Lauda
| Ferrari
| 52
| + 16,96 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 17
| Alan Jones
| Shadow-Ford
| 52
| + 23,63 s
| 16
| 4
|-
! 4
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 52
| + 28,48 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 52
| + 30,11 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 52
| + 1:19,22
| 12
| 1
|-
! 7
| 27
| Patrick Nève
| March-Ford
| 50
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 8
| 26
| Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 50
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 9
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 48
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 41
| Prenos
| 17
|  
|-
! Ods
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 39
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 39
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 14
| Bruno Giacomelli
| McLaren-Ford
| 38
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 31
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 26
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 24
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 23
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 23
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 34
| Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 19
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 23
| Patrick Tambay
| Ensign-Ford
| 9
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 19
| Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 5
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 4
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 4
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 3
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNQ
| 9
| Alex Ribeiro
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Lamberto Leoni
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 38
| Brian Henton
| Boro-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 36
| Emilio de Villota
| McLaren-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
| Ian Ashley
| Hesketh-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Teddy Pilette
| BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Hans Binder
| Penske-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 41
| Loris Kessel
| Apollon-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Giorgio Francia
| Brabham-Alfa Romeo
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Mario Andretti 1'39.100

Formula 1 sezona 1977
1977